Velidhoo kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Velidhoo (Noonu atoll), ö, 
 Velidhoo (Alif Alif atoll), ö,